Шеверні́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Орлеана, 15 км на південний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 409 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 959,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Шеверні на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шеверні на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер